Savignac (Aveyron)
Savignac (Gironde)
ook:
Savignac-de-Duras,  Lot-et-Garonne
Savignac-de-l'Isle,  Gironde 
Savignac-de-Miremont,  Dordogne 
Savignac-de-Nontron,  Dordogne 
Savignac-Lédrier,  Dordogne 
Savignac-les-Églises,  Dordogne 
Savignac-les-Ormeaux, Ariège 
Savignac-Mona,  Gers 
Savignac-sur-Leyze,  Lot-et-Garonne